Элла Николаевна Далматова (Электра Федоренко; 30 августа 1926 — 21 декабря 1994) — советская театральная актриса, Заслуженная артистка РСФСР (1974)

Биография 
Элла Николаевна Далматова (Электра Федоренко) родилась 30 августа 1926 года в семье актёра Николая Николаевича Далматова (в 1936—1948 годах артиста Малого театра). 

В 1948—1989 годах играла на сцене Малого театра в Москве.

Умерла 21 декабря 1994 года, похоронена на Введенском кладбище (22 участок) рядом с отцом.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (04.11.1974).

Работы в Малом театре 
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Марья Антоновна 
  — «Молодость» Л. Зорина — Катя
  — «Снегурочка» А. Н. Островского — Купава
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Машенька, племянница Турусиной
  — «Свои люди – сочтемся» А. Н. Островского — Олимпиада Самсоновна 
  — «Каменное гнездо» Х. Вуолийоки — Пасторша 
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Анна Андреевна
  — «Перед ужином» В. Розова — Эмма Константиновна
  — «Луна зашла» Дж. Стейнбека — Энни
  — «Умные вещи» С. Маршака — Барыня
  — «Доктор философии» Б. Нушича — Мара
  — «Умные вещи» С. Маршака — Царица 
  — «Растеряева улица» по Г. Успенскому — Маланья
  — «Достигаев и другие» М. Горького — Ксения Булычова
  — «Пучина» А. Н. Островского — Дарья Ивановна
  — «Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского — Барабошева
  — «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина — Атуева
  — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — Василиса Волохова
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — княгиня Тугоуховская
  — «Мамуре» Ж. Сармана — Армандина
  — «Лес» А. Н. Островского — Гурмыжская
  — «Любовь Яровая» К. Тренева — Марья
  — «Недоросль» Д. И. Фонвизина — Простакова

 Фильмы-спектакли 
  — На всякого мудреца довольно простоты — Машенька, племянница Турусиной 
  — Крылья — Галя  — Пропавший чиновник — эпизод 
  — Обрыв — Марья Егоровна Викентьева 
  — Достигаев и другие — Ксения Булычова, мать Варвары 
  — Пучина — Дарья Ивановна 
  — Семейная история — жена Геннадия Кирилловича 
  — Власть тьмы — Акулина 
  — Мамуре — Армандина 
  — Царь Фёдор Иоаннович — Василиса Волохова, сваха 
  — Умные вещи — барыня 
  — Недоросль — жена Простакова''

Примечания

Ссылки 
 КиноПоиск. Элла Далматова
 Кино СССР. Далматова Элла Николаевна
 Телеспектакли. Элла Далматова

Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Введенском кладбище